Ли́лия однобра́тственная, или грузи́нская () — вид однодольных цветковых растений, входящий в семейство . Включена в подрод Martagon рода .

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение, достигающее 1—1,8 м в высоту. Стебель жёсткий, зелёный, покрытый малозаметным беловатым войлочным опушением. Луковица крупная, продолговатая, сиреневатая, острочешуйчатая.

Листья в числе до 40, сидячие, линейно-ланцетовидные, в нижней части растения горизонтальные, прицветные — более короткие, приподнятые.

Цветки с запахом, до 12 см в диаметре, повислые, собраны по 6—20 или более в рыхлые кистевидные соцветия. Доли околоцветника толстые, сильно отгибающиеся назад, золотисто-жёлтые, иногда с фиолетовым оттенком, часто, но не всегда, покрытые мелкими тёмно-фиолетовыми пятнышками. Тычинки зелёные, с оранжевым или жёлто-зелёным пыльником.

Плод — яйцевидная коробочка.

Распространение и использование 
Лилия однобратственная в дикой природе произрастает на Кавказе и в Передней Азии, в северном Иране.

Этот вид лилий широко выращивается в качестве декоративного растения. Известна также садовая форма Lédebouri, отличающаяся от типовой менее высоким побегом с бо́льшим количеством узких листьев и более узкими листочками околоцветника.

Классификация

Таксономия 
Вид Лилия однобратственная входит в род  семейства  порядка .

Нередко объединяется с видами  и  .

Синонимы

Примечания

Литература

Ссылки 

Лилия
Флора Кавказа
Декоративные садовые растения
Растения, впервые описанные в книге Flora Taurico-Caucasica